Damernes Sprint i langrend under vinter-OL 2018 er i klassisk stil og bliver afviklet på Alpensia Cross-Country Centre den 13. februar 2018. Løbet startes kl. 17:30 lokal tid.

Konkurrencen 
Damernes Sprint er en konkurrence, der løbes på en bane, som er på 1,3 km. Løbet startes med et kvalifikationsløb, hvor de 30 hurtigste går videre til fem kvartfinaler. I hver kvartfinale starter de seks deltagere samlet på den samme 1,3 km bane. De to bedste i hver kvartfinale går videre til semifinalerne sammen med de to bedste tider, der ellers ikke er kvalificeret. I semifinalerne går de to bedste videre til finalen sammen med de to bedste tider, der ellers ikke er kvalificeret. I finalen er det placeringerne, der fordeler medaljerne.

Resultat 
Nedenfor er listet resultatet af konkurrencen.

Kvalifikationsløb 
Deltagerne starter med 15 sekunders interval og de 30 bedste tider kvalificerer sig til kvartfinalerne.

Kvartfinaler

Kvartfinale 1

Kvartfinale 2

Kvartfinale 3

Kvartfinale 4

Kvartfinale 5

Semifinaler

Semifinale 1

Semifinale 2

Finale

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Langrend  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Sprint - Damer